Harney ist der Familienname folgender Personen:

 Corinna Harney (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin und ehemaliges Playmate
 Else Harney (1919–1984), deutsche Keramikerin und Kunsthandwerkerin
 Fritz Harney (1879–1953), deutscher Industrieller und Funktionär
 George Julian Harney (1817–1897), britischer Politiker
 John Harney († 2014), US-amerikanischer Unternehmer
 Justin Harney (* 1977), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Mary Harney (* 1953), irische Politikerin
 Michael J. Harney, US-amerikanischer Schauspieler
 Rich Harney (1954–2020), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Richard Harney (Hacksaw Harney; 1902–1973), US-amerikanischer Bluesmusiker
 Rudolf Harney (1880–1965), deutscher evangelischer Geistlicher
 William Edward Harney (1895–1962), australischer Schriftsteller, Naturforscher und Chief-Protector of Aborigines im Northern Territory

Harney heißt in der Geografie

 Harney (Minnesota), Ort im Carlton County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Harney County, County in Oregon, Vereinigte Staaten